Riachuelense – abitanti di Riachuelo (Rio Grande do Norte)
Riachuelense – abitanti di Riachuelo (Sergipe)